Pantà de Riba-roja, al riu Ebre
 Riba-roja (PEIN), espai d'interès natural de Catalunya a cavall de tres comarques (Ribera d'Ebre, Segrià i Terra Alta) 
 Riba-roja d'Ebre, municipi de la Ribera d'Ebre (Catalunya)
 Riba-roja de Túria, municipi del Camp de Túria (País Valencià)
 Riba-roja Club de Futbol, de Riba-roja de Túria